Kaamelott est une série télévisée française créée par Alexandre Astier ;
Kaamelott : Premier Volet est le premier volet d'une trilogie de films français, inscrit dans la continuité de la série télévisée ;
 Kaamelott est une bande dessinée dérivée de la série télévisée ;
 Kaamelott est une trilogie de livres écrite par Éric Le Nabour, décryptant la série télévisée et son contexte historique.